Дисциплина бацање кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 25. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. бранио је Адам Нелсон из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичара из 29 земаљa. У квалификацијама које су одржане пре подне такмичари су били подељени у две групе по 20. Дванаест најбољих такмичило се увече, истог дана у финалу.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (4)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичара 2007. године пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године у 10:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 20,20 метара. Норму је испунило 8 такмичара (КВ), а 4 се у финале пласирало преко резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године у 20:40.,,,

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Бацање кугле за мушкарце
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном